El terme " quart poder " o " quarta potència " que fa referència a la premsa.

 La " quarta potència " que és el producte del quadrat d'un número per si mateix.

 En la ficció:
The Fourth Power , pel·lícula de Serge Leroy publicada el 1985;
 The Fourth Power , sèrie de dibuixos animats de Juan Giménez ;
 The Fourth Power (2012), una pel·lícula alemanya de Dennis Gansel.